Reach Out (canção de Hilary Duff)
Reach Out (canção de Iron Maiden)
Reach Out International Records

Desambiguação